

Geografia
Angus, area amministrativa della Scozia
Angus, città statunitense nel Texas

Biologia
Angus, razza bovina

Cinema
Angus, film del 1995 diretto da Patrick Read Johnson

Fumetti 
 Angus Fangus, personaggio delle serie a fumetti Disney Italia PK - Paperinik New Adventures, PK² e PK - Pikappa.

Mitologia
Angus Og, personaggio della mitologia celtica

Onomastica
Angus – nome proprio di persona maschile

Persone
John Angus – calciatore inglese
Rebecca Angus – calciatrice britannica